Михаэла Петрилэ (; ) — румынская гребчиха, выступавшая за сборную Румынии по академической гребле в период 2007—2017 годов. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Михаэла Петрилэ родилась 7 мая 1991 года в городе Пашкани, Румыния. Заниматься академической греблей начала в 2004 году, проходила подготовку в клубе Iasi CSM.

Дебютировала в гребле на международной арене в 2007 году, выступив в парных четвёрках на чемпионате мира среди юниоров в Пекине. Год спустя в одиночках заняла четвёртое место на юниорском мировом первенстве в Линце. Ещё через год на аналогичных соревнованиях в Брив-ла-Гайард одержала победу в зачёте распашных безрульных двоек.

В 2010 году впервые вошла в основной состав румынской национальной сборной и выступила в парных двойках на чемпионате Европы в Монтемор-у-Велью, однако была здесь далека от попадания в число призёров.

Выиграла серебряную медаль в парных двойках на молодёжном мировом первенстве в Амстердаме, тогда как на европейском первенстве в Пловдиве сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на одиннадцатой строке.

В 2013 году была лучшей в распашных безрульных двойках на молодёжном мировом первенстве в Линце.

В 2014 году в восьмёрках отметилась победой на чемпионате Европы в Белграде, в той же дисциплине выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Люцерне, в то время как на чемпионате мира в Амстердаме финишировала четвёртой.

На европейском первенстве 2015 года в Познани выиграла бронзовую медаль в восьмёрках.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро — в составе экипажа, куда также вошли гребчихи Роксана Коджану, Йоана Струнгару, Юлиана Попа, Мэдэлина Береш, Лаура Опря, Аделина Богуш, Андреа Богьян и рулевая Даниэла Друнча, в решающем финальном заезде восьмёрок пришла к финишу третьей позади команд из Соединённых Штатов и Великобритании — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль.

Став бронзовой олимпийской призёркой, Петрилэ осталась в составе гребной команды Румынии и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2017 году в восьмёрках она одержала победу на этапе Кубка мира в Люцерне, на чемпионате Европы в Рачице и на чемпионате мира в Сарасоте.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Михаэла Петрилэ   — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Румынии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле